Hydroneer ist ein Sandbox-Computerspiel des britischen Entwicklers Foulball Hangover. Im Spiel kann man sich seinen eigenen Bergbaubetrieb aufbauen und nach Gold und diversen anderen Ressourcen suchen. Dabei können die erwirtschafteten Klumpen aus Gold, Silber oder Cloutium sowie Edelsteine und Kristalle gegen die Währung "Hydro-Münzen" verkauft werden. Nachdem man am Anfang mit Schaufel und Goldwaschpfanne anfängt, kann man sich mit Geld nach und nach Fahrzeuge und Maschinen anschaffen, die den Betrieb effizienter gestalten.

Spielprinzip 
Am Anfang startet man mit einer Schaufel, Eimer, Waschpfanne, Bürste und einem kleineren Grundstück. Mithilfe der Ausrüstung kann man Cloutium-, Gold-, Eisenerz, Kristalle und Rubine, Smaragde und Saphire ausgraben. Diese können bei Händlern verkauft, oder im späteren Spielverlauf auch weiterverarbeitet werden. Nachdem man sich Schmiedeausrüstung zugelegt hat, können die Rohstoffe zu Schwert, Axt, Dolch, Ringen oder einer Halskette geschmiedet werden. Bei Händlern kann unter anderem weitere Ausrüstung wie z. B. Förderbänder, Sortieranlagen, Bohrer gekauft werden, es gibt aber auch Möglichkeiten sein Haus zu bauen und zu verschönern.

Zentraler Spielinhalt ist das stetige Ausbauen und Verbessern der eigenen Produktion und ausweiten auf andere Schürfstellen.

Entwicklung 
Der britische Entwickler Max Hayon alias Foulball Hangover hatte rund ein Jahr Hydroneer entwickelt und verbessert. Erschienen ist es auf Steam am 8. Mai 2020. Der Entwickler hatte auf eine Early-Access Version verzichtet und direkt einen Full-Release angekündigt. Das Spiel wurde danach noch weiterentwickelt und mit Updates versorgt.

Update #1.3 Engineering Update 
Das erste große Update wurde am 15. Juli 2020 veröffentlicht. Neuerungen waren das Blaupausen Fortschritt-System, D.A.V.I.D. das den Schmutz beim Bohren dupliziert und von Kristallen betrieben wird, die Ressource Cloutium und neue Förderbänder.

Update #1.4 Gem Crisis Mini-Update 
Das zweite Update erschien am 11. September 2020. Hinzugefügt wurden ein Edelsteinkompressor und die Fähigkeit zu sprinten/rennen. Des Weiteren wurde ein offizielles Community-Wiki gegründet.

Update #1.5 Hydroween Mini-Update 
Am 14. Oktober wurde das dritte Update auf Steam veröffentlicht. Hydroneer wurde zu GeForceNow hinzugefügt, wenn man im Spiel "B" drückt wird das Wiki geöffnet und für begrenzte Zeit wurden "Jack-O-Lanterns" eingeführt.

Update #1.6 Logic and Power Update 
Update 1.5 erschien am 15. Januar 2021. Beim bisher größten Update wurden über 40 neue Gegenstände hinzugefügt. Außerdem wurde der neue Laden "Hobson's Powerworks" veröffentlicht, der neue Logik- und Stromladen in Bridepour. Seitdem startet man mit einem Handwagen, hat Rampen- und Dreiecksvarianten des Fensterblocks. Außerdem gibt es teilweise eine Controllerunterstützung und der Händlermarkt wurde realistischer gestaltet.

Ausblick Multiplayer Update 
Am 5. Februar wurde das neue Update angekündigt. Es soll ein Mehrspieler implementiert werden. Dabei sollen bis zu 4 Spieler miteinander spielen können. Voraussichtlich wird das Update im Sommer 2021 veröffentlicht und beinhaltet neue Gebiete, ein Fortschritt-System, einen Kreativ-Modus.

Rezensionen 
Die Rezensionen sind sehr positiv. Ein Großteil lobte die spaßige Spielweise. Nur wenige bemängelten, dass es keinen wirklichen Grund gebe, das Spiel zu Spielen. Es seien keine Erfolge möglich, um seine Leistungen messen zu können.

Weblinks 
 Hydroneer bei Steam
 Bridgepour – Hydroneer Wiki

Einzelnachweise 

Computerspiel 2020
Windows-Spiel